Knallar kan syfta på:

 Knalle – en försäljare, oavsett härkomst, som säljer sina varor på årligen återkommande marknader som inte hålls vid hemorten.
  Knallar – en typ av kubisk surdegsskorpa, se succariebröd